Bellamy (Alabama) — regiao censitária dos Estados Unidos
 Bellamy (série de televisão) — série australiana produzida para a Ten Network em 1981
 Saudação de Bellamy — gesto de mão que foi usado para acompanhar a garantia americana de fidelidade